Beato de San Salvador de Tábara puede referirse a:

 Beato de San Salvador de Tábara (Madrid), hacia 968/970. Madrid. Archivo Histórico Nacional. Ms 1097 B (1240). 
 Beato de San Salvador de Tábara (Gerona), hacia 975. Catedral de Gerona. Ms. 7.